Ordet SQL har flere betydninger:
 SQL - Structured Query Language
 standard quantum limit - se Heisenbergs ubestemthedsrelation
 Squelch

Se også